В 1914 году неофициальный чемпионат Европы по борьбе прошёл в мае в Вене (Австро-Венгрия). Участники состязались по правилам греко-римской борьбы.

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1914
Международные спортивные соревнования в Вене
Май 1914 года
Международные соревнования по борьбе в Австрии
Чемпионаты Европы в Австрии
Спорт в Австрии в 1914 году
Чемпионаты Европы в 1914 году